

Nom de famille 

 Fernando de Higueras (1930-2008), architecte espagnol ;
 Jacinto Higueras (1877-1954), sculpteur espagnol ;
 Modesto Higueras Cátedra, (1910-1965), acteur et metteur en scène de théâtre espagnol;
 Jacinto Higueras Cátedra (1914-2009), acteur, sculpteur et peintre espagnol. Lui et son frère Modesto ont notamment fait partie de la troupe de théâtre de La Barraca de Federico García Lorca durant la Seconde République espagnole ;
 Ana Higueras (1944-), soprano espagnole ;
 José Higueras (1953-), joueur de tennis et entraîneur espagnol ;
 Marta Higueras (1964-), femme politique espagnole.

Toponyme 

 Higueras, en castillan et officiellement Figueres en valencien, commune d'Espagne de la province de Castellón dans la Communauté valencienne.

Homonymie de patronyme